Holiday kan syfta på:

 Holiday, Florida
 Holiday (album av America) – ett album av America från 1972
 Holiday (album av Roberta Flac) – ett album av Roberta Flack från 2001
 Holiday (album av Earth, Wind & Fire) – ett album av Earth, Wind & Fire från 2014
 Holiday (album av The Tough Alliance) – The Tough Alliances andra EP från 2004
 Holiday (film) – en internationellt samproducerad långfilm med premiär 2018
 Holiday (sång) – en sång av Madonna
 Holiday (sång av Scorpions) – en sång av Scorpions från albumet World Wide Live
 Holiday (sång av Green Day) – en sång av Green Day från albumet American Idiot
 Holiday (tidskrift) – ett amerikanskt resemagasin
 Holiday (TV-Serie) – en brittisk TV-serie 1969–2007